Церква святого Архістратига Михаїла — парафія і храм Підволочиського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Качанівка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Після прибуття до села польських переселенців згоріла дерев'яна церква. Дідичка п. Ревуська вирішила звести спільну святиню з двома захристями. Лівий бік займали поляки, правий — українці. На фасаді храму викарбувало дату «1709 р.». Спільне користування спорудою тривало близько 150 років.

У середині XIX століття громада підтримала ідею тодішнього війта села Палчука про зведення храму. За пожертви односельчан та дідича на місці колишньої дерев'яної святині збудовано новий кам'яний храм з баштовою дзвіницею та кам'яним парканом.

21 листопада 1863 року в день святого Архистратига Михаїла церкву освятили. При вході до кладовища є гріб Палчука, який нагадує людям про шляхетного чоловіка, котрий залишив помітний слід в історії села.

Парохи 
 митр. прот. Ростислав Земба (з 1997).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Качанівка (Тернопільський район)
Церкви Святого Архістратига Михаїла